Millerton kan syfta på:

 Millerton, Oklahoma
 Millerton, New York
 Millerton, Pennsylvania